Reid Boucher, född 8 september 1993, är en amerikansk professionell ishockeyforward som spelar för Vancouver Canucks i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat på NHL-nivå för New Jersey Devils och Nashville Predators och på lägre nivåer för Albany Devils och Milwaukee Admirals i American Hockey League (AHL), Sarnia Sting i Ontario Hockey League (OHL) och Team USA i United States Hockey League (USHL).

Boucher draftades i fjärde rundan i 2011 års draft av New Jersey Devils som 99:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Reid Boucher NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Reid Boucher hockey statistics and profile at hockeydb.com
Reid Boucher – player profile at The Hockey News

Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Nashville Predators
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Albany Devils
Spelare i Sarnia Sting
Spelare med anknytning till USA Hockey National Team Development Program
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Michigan
Personer från Grand Ledge
Levande personer
Födda 1993
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare i Team USA (USHL)
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft